Sul — ponto cardeal
Meridional
Austral Líneas Aéreas — companhia aérea da Argentina
Austral (moeda) — antiga unidade monetária argentina